Nash steht für:
 Nash (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Nash (Rapper) (* 1992), deutscher Rapper
 D’Nash, spanische Boygroup
 Papyrus Nash, Bibeltextfund aus dem 1. bis 2. Jh. v. Chr.
 Nash Motors, ehemaliger amerikanischer Automobilhersteller
 Nash Bridges, US-amerikanische Fernsehserie
 Nash-Gleichgewicht, zentraler Begriff aus der Spieltheorie
 Nash-Healey, britisch-italienisch-US-amerikanischer Sportwagen
 Frazer Nash, britischer Sportwagen
 Gamma Sagittarii (historischer Eigenname Nash), Stern im Sternbild Schütze

Geographische Objekte:
 Nash-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Nash Hills, Hügelgruppe im Ellsworthland, Antarktika
 Nash Peak, Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Nash Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Nash Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Mount Nash, Berg im Palmerland, Antarktika

Orte in Großbritannien:
 Nash (Buckinghamshire)
 Nash (Herefordshire)
 Nash (City of Newport)
 Nash (Shropshire)
 Nash Lee
 Nash Mills

in den Vereinigten Staaten:
 Nash (Florida)
 Nash (Kentucky)
 Nash (Missouri)
 Nash (North Dakota)
 Nash (Oklahoma)
 Nash (Tennessee)
 Nash (Bowie County, Texas)
 Nash (Ellis County, Texas)
 Nash (Utah)
 Nash (Virginia)

 Nash County, Verwaltungseinheit in North Carolina

Die Abkürzung NASH steht für:
 Non-Alcoholic Steatohepatitis, siehe Nichtalkoholische Fettleberhepatitis

Siehe auch:
 Naish

Abkürzung